El término arroyo Carpintería puede referirse a:

arroyo Carpintería (Durazno): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Durazno.

arroyo Carpintería (Rivera): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Rivera.